441 км, 441-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 441 км, Разъезд 441 км — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 661315.
 441 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Южно-Уральская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 807134.